R-4 puede referirse a:

 R-4, autopista española (abreviatura de Radial 4) en la Comunidad Autónoma de Madrid, comienza en la M-50 y llega hasta Ocaña, donde enlaza con la A-4 y AP-36.
 Línea R4 de Rodalies de Barcelona.
 R-4, proyecto de misil soviético de 1946, también denominado G-1 y R-10, que tomaba como base el V-2 alemán.
 R4, una categoría de vehículos de rally.
 Renault 4, un modelo de automóvil.
 R4 o R4DS, primera flashcard pirata que carga ROMs de NDS en las consolas Nintendo DS.